О́льга Про́хорова:
 Прохорова, Ольга Ефимовна (род. 1948) — советская и канадская актриса театра и кино.
 Прохорова, Ольга Николаевна (род. 1954) ― советский и российский учёный в области лингвистики.
 Прохорова, Ольга Николаевна (род. 1979) ― российская пловчиха.